Kaijansalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaijansalo (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,77, long 25,43), 
 Kaijansalo (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,57, long 25,47), 
 Kaijansalo (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar